Příjmení Novikov nosí více významných osobností:

 Alexandr Alexandrovič Novikov (1900–1976) – velitel sovětského letectva během druhé světové války; maršál letectva
 Anatolij Novikov (1947–2022) – bývalý sovětský zápasník – judista a sambista ruské národnosti
 Igor Dmitrijevič Novikov (* 1935) – ruský (sovětský) teoretický fyzik, astrofyzik a kosmolog
 Julia Novikovová (orientační běžkyně) (* 1980) – ruská reprezentantka v orientačním běhu
 Jevgenij Novikov (* 1990) – ruský závodník rallye
 Jevgenij Petrovič Novikov (1826–1903), ruský historik, prozaik a diplomat
 Nikolaj Ivanovič Novikov (1744–1818) – spisovatel
 Pjotr Sergejevič Novikov (1901–1975) – ruský a sovětský matematik, otec Sergeje Petroviče
 Sergej Novikov – rozcestník
 Sergej Novikov (biatlonista) (* 1979) – běloruský biatlonista
 Sergej Novikov (judista) (1949–2021) – bývalý reprezentant Sovětského svazu v sambu, judu
 Sergej Petrovič Novikov (* 1938) – ruský matematik
 Valentin Novikov (* 1974) – ruský reprezentant v orientačním běhu

Související články 
 Solutio Novikov